Detta var den första upplagan av tävlingen. Nicole Melichar och Xu Yifan vann titeln efter att ha besegrat Gabriela Dabrowski och Darija Jurak med 2–6, 7–5, [10–5] i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

Adelaide International 2020 – Damdubbel
2020 – Damdubbel